Mick Hill est un nom pouvant désigner:

 (1947-2008), joueur anglais de football
Mick Hill (né en 1964), lanceur de javelot britannique
 (né en 1978), joueur australien de basket-ball
, joueur de billard anglais

Voir aussi

Hill, Mick